Frankfurt am Main - város Nyugat-Németországban, Hessen tartományban, a Majna folyó mentén
 Frankfurt an der Oder - város Kelet-Németországban, Brandenburg tartományban, az Odera folyó mentén